Zygmunt Wierzbowski (zm. 1654) – chorąży większy łęczycki, starosta szadkowski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Zygmunt Wierzbowski (1904–2002) – inżynier elektryk, instruktor harcerski